

Geografia

Austria 
 Muckendorf – frazione di Pöggstall, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Muckendorf an der Donau – ex comune ora frazione di Muckendorf-Wipfing, comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)
 Muckendorf-Wipfing – comune nel distretto di Tulln (Bassa Austria)

Romania 
 Muckendorf – antico nome tedesco di Paltin, frazione del comune di Boița nel distretto di Sibiu (Transilvania)